Lone Wolf (engl. ‚einsamer Wolf‘) steht für:

 Lone Wolf, Täter, der nicht unter einem Kommando steht oder unterstützt wird, siehe Einsamer Wolf (Terrorismus)
 Lone Wolf: The Samurai Avenger, US-amerikanischer Film von Kurando Mitsutake (2009) 
 The Legends of Lone Wolf, Buchserie von John Grant (Schriftsteller, 1949) und Joe Dever (ab 1989)

Orte:
 Lone Wolf (Oklahoma), im Kiowa County, Oklahoma, Vereinigte Staaten

Personen:
 Lone Wolf (Häuptling) (Guipago; um 1820–1879), Häuptling der Kiowa-Indianer
 Lone Wolf, Spitzname von Dave Legeno (1963–2014), britischer Schauspieler und Boxer